

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Smolna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Smolna – część wsi  Siedliska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Lubenia

Cieki w Polsce 
 Smolna – potok, dopływ Izery
 Smolna – potok, dopływ Widawy

Inne 
 Smolna – dzielnica Rybnika
 Smolna – szczyt w Górach Bystrzyckich, w Sudetach Środkowych
 Smolna – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Smolna – ulica w Warszawie
 Smolna – klub muzyczny w Warszawie

Zobacz też 
 Smolne, Smolno, Smolnik, Smolniki